Les épreuves d'escrime des Jeux asiatiques de 2018 se déroulent du 19 au  au Jakarta Convention Center, à Jakarta, en Indonésie. 12 titres sont attribués, un pour chaque arme, dans les catégories individuelles et par équipes. La Corée du Sud est la nation la plus médaillée avec quinze médailles, suivie par la Chine (onze médailles) et le Japon (huit médailles).

Calendrier

Résultats

Podiums masculins

Podiums féminins

Épée

Hommes

Individuel

Équipes

Femmes

Individuel

Équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Équipes

Femmes

Individuel

Équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Équipes

Femmes

Individuel

Équipes

Tableau des médailles

Références 
 .
 .

Jeux asiatiques
2018
Escrime
Escrime en Indonésie